El Síndrome de Ekbom se puede referir al:
 Síndrome de las piernas inquietas o síndrome de Wittmaack Ekbom o síndome de Ekbom
 Delirio de parasitosis o delirio dermatozoico